Steffen Müller (geboren 26. Juni 1955) ist geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Medienunternehmen des privaten Rundfunks, so etwa des Rundfunkveranstalters Rockland Radio in Rheinland-Pfalz und Radio 21 in Niedersachsen (Stand: 2013).

Leben 
Nach einem Studium der Rechtswissenschaft und der Germanistik an der Universität des Saarlandes und der Sorbonne in Paris begann Steffen Müller 1985 seine Karriere als Medienmanager beim Saarländischen Rundfunk, wo er als persönlicher Referent des damaligen Intendanten eingestellt wurde.

1989 wechselte Müller in den privaten Rundfunk als Gründungsgeschäftsführer zu Radio Salü, einer Tochtergesellschaft von Europe 1, des im Saarland stationierten Senders der französischen Mediengruppe Groupe Lagardère.

1992 ging Steffen Müller zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, um die Sender Radio Brocken und Antenne Sachsen aufzubauen, die er später als Geschäftsführer von Hitradio Antenne als Radio-Network der genannten drei Stationen unter der Marke Hit-Radio Antenne verband.

2001 wechselte Müller zur MOIRA Rundfunk GmbH der Medien-Union von Dieter Schaub und entwickelte das Unternehmen zu einer Hörfunkgruppe mit Beteiligungen an 27 Hörfunksendern in Deutschland und Österreich.

2010 wurde Müller Geschäftsführer von Rockland Radio und Radio 21.

Einzelnachweise 

Manager
Medienunternehmer
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Person (Verlagsgesellschaft Madsack)
Person (Hannover)
Person (Rheinland-Pfalz)
Deutscher
Geboren 1955
Mann